Příjmení Pachl nosí více významných osobností:

 Jiřina Pachlová (* 1953) – česká herečka
 Josef Pachl (1800–1853) – český stavební inženýr, amatérský archeolog a sběratel umění
 Luděk Pešek Pachl (* 1971) – český výtvarný umělec